Wilhelm Knut Petersén, švedski hokejist, * 2. oktober 1906, Stockholm, Švedska, † 11. december 1988, Stockholm.

Petersén je v svoji karieri igral le za kluba AIK IF in Södertälje SK v švedski ligi. V sezonah 1927/28, 1931/32, 1932/33 in 1936/37 je bil prvi strelec švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo, in enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje, skupno pa je za reprezentanco odigral dvajset tekem.

Pregled kariere (nepopoln) 

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 24/25
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 14
|
| 14
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 35/36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 36/37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1936
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Södertälje SK